Abdelmadjid Abdessemed, militant indépendantiste algérien ;
 Adel Abdessemed (né en 1971), artiste plasticien contemporain français.